Sarabia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso Real de Sarabia, ort, Oaxaca, San Juan Guichicovi, 
 Sarabia, Sinaloa, 
 Sarabia, Guanajuato, Villagrán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar